ISH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ischia (Italia)